Ашот Саркисян:
 Саркисян, Ашот Багратович (род. 1951) — депутат Верховного Совета и национального Собрания Республики Армения.
 Саркисян, Ашот Григорьевич (род. 1947) — депутат Государственной Думы России третьего созыва.
 Саркисян, Ашот Мамбреевич (род. 1951) — бывший начальник колонии «Белый лебедь».